John Morehead ist der Name folgender Personen:

* John H. Morehead (1861–1942), US-amerikanischer Politiker (Nebraska)
 John M. Morehead (John Motley Morehead; 1866–1923), US-amerikanischer Politiker (North Carolina)
 John Motley Morehead (1796–1866), US-amerikanischer Politiker (North Carolina)
 John Motley Morehead III (1870–1965), US-amerikanischer Erfinder und Unternehmer